Postanowienie bogumińskie (czes. bohumínská rezoluce) – przyjęta przez Czeską Partię Socjaldemokratyczną deklaracja o wyrzeczeniu się prób utworzenia koalicji rządzącej z komunistami na poziomie parlamentu ogólnokrajowego z powodu antydemokratycznego charakteru Komunistycznej Partii Czech i Moraw.

Przypisy

Dodatkowa literatura 
 

Polityka Czech